Partito del Rinnovamento Democratico (Benin)
Partito del Rinnovamento Democratico (Slovenia), formazione nata nel 1990 e divenuta nel 1993 Socialdemocratici (Slovenia)